El Calabozo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Calabozo, Guanajuato, ort, Salamanca, 
 El Calabozo, Veracruz, ort, Juchique de Ferrer, 

Robotskapade Mexikoförgreningar